Приемник «Рига - Т 689» (Riga - T 689) — девятиламповый супергетеродин настольного типа, предназначенный для приёма широковещательных радиостанций и для воспроизведения граммофонной записи с помощью адаптера и питанием от сети переменного тока 110, 127 и 220 В. Предназначен для индивидуального и коллективного пользования.

Радиоприемник «Рига - Т 689» с 1946 года выпускался Рижским радиозаводом.

Источники 

 Информационный портал MSEVM (каталог схем для радиолюбителей)

Ссылки 
 Описание и фото
 Фото приёмника
 Принципиальная схема приёмника

Экономика Риги
Радиоприёмники СССР